Тлакуилола има више значења:

 Тлакуилола (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлакуилола, Поза Верде (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлакуилола (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тлакуилола (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику